Die Qualifikationsspiele für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2009 fanden in der Zeit vom 18. November 2006 bis zum Oktober 2008 statt. 45 der zu Beginn der Qualifikation 52 UEFA-Mitglieder spielten um elf Startplätze bei der Endrunde in Finnland. Die Auswahl des Gastgebers ist automatisch qualifiziert. Erstmals nahmen Aserbaidschan, Luxemburg und Mazedonien an einer EM-Qualifikation teil. Keine Mannschaft meldeten die Verbände aus Albanien, Andorra, Liechtenstein, Moldawien, San Marino und Zypern, während Montenegro zum Zeitpunkt des Meldeschlusses noch kein UEFA-Mitglied war.

Modus 
Die Qualifikation fand in drei Runden statt. Die 1. Qualifikationsrunde bestritten nur die 20 schwächsten Nationalmannschaften. Sie wurden auf fünf Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt, die in Miniturnieren fünf Teilnehmer an der 2. Qualifikationsrunde ausspielten.

In der 2. Qualifikationsrunde bildeten die fünf Gruppensieger der 1. Runde und die 25 gesetzten Mannschaften sechs Gruppen zu je fünf Mannschaften. Innerhalb jeder Gruppe spielte jede Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jede andere. Die Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die Endrunde der Europameisterschaft.

In der 3. Qualifikationsrunde ermittelten die sechs Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten in Entscheidungsspielen die restlichen fünf Endrunden-Teilnehmer. Für die Berechnung der besten Gruppendritten fanden dabei nur die Begegnungen gegen den Ersten, Zweiten und Vierten der jeweiligen Gruppe Berücksichtigung.

1. Qualifikationsrunde 
Die 1. Qualifikationsrunde wurde am 9. Oktober 2006 in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Die Gastgeber der Miniturniere sind fett markiert.

Gruppe A1 
Turnier in der Türkei. Nordirland wurde aufgrund des direkten Vergleichs Turniersieger.

|}

Gruppe A2 
Turnier in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina).

|}

Gruppe A3 
Turnier in Luxemburg.

|}

Gruppe A4 
Turnier in Rumänien.

|}

Gruppe A5 
Turnier in Strumica (Mazedonien).

|}

Damit hatten Israel, Nordirland, Rumänien, die Slowakei und Wales die 2. Qualifikationsrunde erreicht.

2. Qualifikationsrunde 
Die Mannschaften, die sich direkt für die Endrunde qualifiziert haben, sind grün hinterlegt. Die Teilnehmer an der 3. Qualifikationsrunde sind gelb hinterlegt.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 
Beim 7:0-Sieg Schwedens in Rumänien erzielte Victoria Svensson alleine fünf Tore, darunter ein Hattrick innerhalb von 13 Minuten.

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Liste der Gruppendritten 
Für die Qualifikation der vier besten Gruppendritten sind nur die Spiele gegen den Ersten, Zweiten und Vierten ihrer jeweiligen Gruppe relevant.
!!Gruppe
||1
||5
||2
||3
||4
||6
|}

3. Qualifikationsrunde 
Die Spiele der 3. Qualifikationsrunde fanden vom 25. bis 30. Oktober 2008 statt. An dieser Runde nahmen die Gruppenzweiten sowie die vier punktbesten Gruppendritten teil. Die vier Gruppendritten wurden den vier punktbesten Gruppenzweiten zugelost, wobei die Gruppenzweiten im Rückspiel Heimrecht hatten. Mannschaften aus der gleichen Gruppe der 2. Qualifikationsrunde durften in der 3. Qualifikationsrunde nicht aufeinandertreffen. Die beiden punktschlechtesten Gruppenzweiten, die Niederlande und Spanien, mussten in jedem Fall gegeneinander antreten. Bei der Auslosung wurde bestimmt, welche Mannschaft im Hinspiel Heimrecht genoss.

Bei der Auslosung am 6. Oktober 2008 wurden die zehn Mannschaften auf drei Töpfe aufgeteilt:

 Topf 1: Island, Italien, Russland, Ukraine (vier punktbeste Gruppenzweite)
 Topf 2: Irland, Schottland, Slowenien, Tschechien (vier punktbeste Gruppendritte)
 Topf 3: Niederlande, Spanien

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 26. Oktober 2008 in Dublin

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 29. Oktober 2008 in Reykjavík

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 25. Oktober 2008 in Horní Počernice

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 29. Oktober 2008 in Gubbio

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 26. Oktober 2008 in Edinburgh

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 30. Oktober 2008 in Naltschik

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 26. Oktober 2008  in Dravograd

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 30. Oktober 2008 in Tschernihiw

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 25. Oktober 2008 in Madrid

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | 30. Oktober 2008 in Volendam

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="3" | Gesamt:

|}

Torschützenliste 
Diese Liste führt die erfolgreichsten Torschützinnen der Qualifikation auf.

Einzelnachweise

Weblinks 
Gruppentabellen auf UEFA.com

Qualifikation
Fußballveranstaltung 2006
Fußballveranstaltung 2007
Fußballveranstaltung 2008